Den Namen Drachenhaus tragen

 das Drachenhaus (Potsdam)
 das Drachenhaus (Trier)
 das Drachenhaus, das Max Dreyer in Göhren auf Rügen erbaute.
 Drachenhäuser, antike Bauwerke auf Euböa, Griechenland